{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeón:
| 
|colspan="9" |{{nowrap| Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana}}
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
| 
|colspan="9" | 6-4, 6-4
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
| 
|Masculino
| 
|
| 
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
| 
|Masculino| 
|-
|}

 Presentación previa 
La pareja taiwanesa Hsien-yin Peng y Tsung-hua Yang fueron los campeones defensores, pero no participaron juntos en esta edición. Peng lo hizo junto al chino Maoxin Gong, mientras que Yang lo hizo junto al japonés Go Soeda.

Los hermanos thailandeses Sanchai y Sonchat Ratiwatana ganaron el título, derrotando a Jamie Delgado y John-Patrick Smith en la final, 6–4, 6–4.

 Cabezas de serie 
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (CAMPEONES)
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Cuartos de final)
  Jamie Delgado /  John-Patrick Smith (FINAL)
  Victor Baluda /  Konstantin Kravchuk ''(Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Busan 2014